Hafström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Hafström (1871–1948), svensk jurist
 Arthur Hafström (1860–1937), svensk jurist
 Carl Hafström, flera personer
 Carl Hafström (ämbetsman) (1848–1942), svensk ämbetsman
 Carl Hafström (förläggare) (1929–2011), svensk bokförläggare
 Carl Ludvig Hafström (1811–1859), svensk skarprättare
 Georg Hafström (1882–1984), svensk sjömilitär
 Gerhard Hafström (1904–1985), svensk jurist
 Gillis Hafström (1841–1909), svensk konstnär
 Hans Hafström (1918–2005), svensk sjömilitär
 Janne Hafström (1838–1918), svensk läkare
 Jonas Hafström (född 1948), svensk diplomat
 Jonas August Hafström (1810–1880), svensk officer och vapenkonstruktör
 Marianne Hafström (1940–2020), svensk skådespelare
 Marie Hafström (född 1944), svensk ämbetsman
 Torsten Hafström (1902–1988), svensk läkare

Svenska efternamn